A Smartia foi fundada em 2010 como a primeira corretora de seguros online do Brasil e hoje é um site especializado na venda de leads no mesmo ramo, dando acesso a títulos como: seguros de vida, seguro residencial, planos de saúde, seguro-viagem e seguro automotivo.

A empresa registra e encaminha solicitações de cotações de preços em tempo real para corretores credenciados e parceiros, que analisam as condições e oferecem o produto ideal ao cliente.

A empresa atualmente pertence à americana QuinStreet.

História 
A Smartia foi fundada no Rio de Janeiro com a intenção de oferecer à clientela uma combinação da contratação fácil do seguro automotivo de maneira remota com o acesso a um grande plantel de opções de seguradoras.

Originalmente, o site oferecia um mecanismo de cotação e venda de seguros on-line. A adoção do modelo inovador, com a internet como meio único de distribuição (venda exclusivamente digital), encontra resistência inicialmente, inclusive inviabilizando uma parceria com a seguradora Porto Seguro.

Desenvolvimento e financiamento 
Em 2016, a Smartia expande suas operações, crescendo em 15%. Naquele ano, o mercado nacional somava 17,5 milhões de veículos segurados.

Passando por três rodadas de financiamento, a empresa conseguiu captar US$18,2 milhões: foram US$4,7 milhões em financiamentos da SMRPAR, distribuídos em duas etapas (2011 e 2016), e US$13,5 milhões de fonte anônima em 2012.

Aquisição 
Em 2017, a empresa contava com 6 mil consumidores espalhados pelo Brasil. A projetação para o crescimento da empresa era em 20% até o final do ano.

No mesmo ano, a empresa é incorporada pela norte-americana QuinStreet, mais especificamente sua subsidiária de Serviços Financeiros no Brasil, a VEMM. A QuinStreet é uma empresa de marketing de performance do Vale do Silício e com capital aberto na bolsa NASDAQ.

A corretora Nubroker ficou encarregada de administrar a carteira de clientes.

Ainda em 2017, o fundador e CEO Rodrigo Caixeta desliga-se da empresa. Ianz Monteiro do Rio, que até então atuava como CTO na Smartia, assume como CEO. Monteiro do Rio é especialista na indústria de seguros, com experiência no gerenciamento de produtos de software e de TI multiempresas.

Após a aquisição, a Smartia passou a oferecer uma opção online para a cotação de seguros por meio da venda de leads. Agora como intermediário entre segurado e segurador, oferta, além do seguro veicular, opções de planos de saúde, seguro viagem, rastreadores, seguro de casa e de vida e outros produtos.

Dentro do novo modelo de negócio de venda de leads, a Smartia firmou parceria com Porto Seguro, Youse Seguros, Minuto Seguros e vários outros corretores pelo Brasil.

Áreas de atuação 
As opções comercializadas pela Smartia são de seguro pessoal e dividem-se nas seguintes categorias:

 Seguro Auto
 Seguro de Vida
 Seguro Residencial
 Plano de Saúde
 Seguro Viagem

Clientes e parceiros 
A cotação e a mediação automatizada entre contratante e seguradora feitas pelas Smartia baseavam-se, até 2017, num grupo de diversas seguradoras, estando entre as de maior destaque Allianz Seguros, BNP Paribas – Cardif, Liberty Seguros, HDI Seguros, Mapfre, Mitsui Sumitomo, Zurich Seguros, Tókio Marine e Sul América.

Como ferramenta inovadora de marketing digital, a empresa desenvolveu uma plataforma de software para concessionárias e revendas de carro, em que o vendedor recebia comissão para cada indicação de negócio de seguro automotivo rendida à Smartia.

Em abril de 2017, a Smartia fechou parceria com o aplicativo de indicação remunerada Mobdiq.

Certificações e reconhecimento 
Selo de recomendação PROTESTE – 2015

Prêmio Carlos Antônio de Almeida Braga, CNseg – 2011 (menção honrosa)

XVII Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros: Painel Redes Sociais – 2011

Ligações externas
Site oficial

Startups do Brasil
Seguradoras
Seguros
Inovação
Marketing